400 batów – francuski czarno-biały dramat obyczajowy z 1959 r. w reżyserii François Truffauta, z elementami autobiografii.

Obsada 
 Jean-Pierre Léaud – Antoine Doinel
 Claire Maurier – Gilberte Doinel, matka
 Albert Remy – Julien Doinel
 Guy Decomble – "Petite Feuille", nauczyciel
 Georges Flamant – Mr. Bigey
 Patrick Auffay – René

Fabuła

Nagrody i wyróżnienia 
 Zestawienie na www.imdb.com

Linki zewnętrzne 
 Plakat
 
 

Francuskie dramaty filmowe
Francuskie filmy obyczajowe
Francuskie filmy z 1959 roku
Francuskie filmy czarno-białe
Filmy kręcone w Paryżu
Filmy kręcone w Calvados
Filmy w reżyserii François Truffauta
Pełnometrażowe debiuty reżyserów